San Pedro del Pinatar är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. San Pedro del Pinatar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Pedro del Pinatar är platt. Havet är nära San Pedro del Pinatar åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om San Pedro del Pinatar.  Närmaste större samhälle är Torrevieja,  km nordost om San Pedro del Pinatar. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia